Golfclub de Kurenpolder is een Nederlandse golfclub in Hank in de provincie Noord-Brabant. De club is opgericht in 1991.

De golfbaan heeft een 9-holes wedstrijdbaan met een par van 68, en er zijn 9 par 3 oefenholes. Er is ook een drivingrange, waar 24 van de 30 afslagplaatsen overdekt zijn.

Externe links
 Golfclub de Kurenpolder
 Golfbaan Hank

Kurenpolder
Kurenpolder
Sport in Altena (Nederland)
Bouwwerk in Altena (Nederland)